Plusieurs basiliques, dédiées à la sagesse divine ( en grec), sont nommées basilique Sainte-Sophie :
 Sainte-Sophie, ancienne basilique de Constantinople devenue mosquée, à Istanbul (Turquie) ;
 Sainte-Sophie de Sofia, en Bulgarie.

~
Sophie